WrestleMania XI — одиннадцатая по счёту WrestleMania, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 2 апреля 1995 года на арене «Хартфорд Цивик-центр» в Хартфорде, Коннектикут, США.

В главном событии встретились бывший полузащитник НФЛ Лоуренс Тейлор и Бам Бам Бигелоу, матч, который стал результатом ссоры, произошедшей между ними на Royal Rumble 1995 года. Тейлор выиграл матч, в результате чего Бигелоу был исключен из «Корпорации миллионов долларов» Теда Дибиаси. Шон Майклз встретился с чемпионом WWF Дизелем в матче за титул, но не смог завоевать его.

Матч между Тейлором и Бигелоу принес WWF широкое освещение в СМИ. Реакция на матч была неоднозначной; некоторые люди считали, что Тейлор выступил на удивление хорошо для не рестлера. Другие считали, что WWF, заставив футболиста победить рестлера, выставила рестлинг в плохом свете. Отзывы о событии в целом также были неоднозначными, его называли и худшей WrestleMania всех времен, и событием, которое спасло WWF.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные соревнования в Хартфорде (Коннектикут)